Cinangka (onderdistrict), onderdistrict in de huidige provincie Bantam in het westen van Java, Indonesië.
 Cinangka (Bungursari), plaats in het bestuurlijke gebied Purwakarta in de provincie West-Java, Indonesië.
 Cinangka (Ciampea), plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java, Indonesië.
 Cinangka (Sawangan), plaats in het bestuurlijke gebied Depok in de provincie West-Java, Indonesië.